Махадзе — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Махадзе, Бедрие Османовна (1929—1992) — Герой Социалистического Труда.
 Махадзе, Гулизар Нуриевна (1925—1972) — Герой Социалистического Труда.